

Exploração espacial 
 Astromóvel — veículos robóticos utilizados na exploração espacial
 Lunar Roving Vehicle — veículo utilizado pelos astronautas das missões Apolo 15, Apolo 16 e Apolo 17
 Mars Exploration Rovers — missão dupla da NASA lançada em 2003

Indústria automobilística 
 Land Rover — fabricante de automóveis britânica
 MG Rover — empresa proprietária das marcas MG e Rover
 Rover (automóveis) — fabricante de automóveis britânica

Desambiguação